Leftwich ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Francis Leftwich (* 1989), britischer Singer-Songwriter
 Byron Leftwich (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Jabez Leftwich (1765–1855), US-amerikanischer Politiker
 John W. Leftwich (1826–1870), US-amerikanischer Politiker
 Phil Leftwich (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler